Tâmega (auch Tamega) bezeichnet:

 Tâmega, Fluss in Nordportugal und Nordwestspanien
 Tamega (1922), Torpedoboot der portugiesischen Marine